Another Place, Another Time peut faire référence à plusieurs œuvres :

 1968 : Another Place, Another Time, un album de Jerry Lee Lewis
 1968 : Another Place, Another Time, une chanson de Jerry Lee Lewis
 1988 : , une chanson de Don Williams